Rimes ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Rimes (* 1991), Sängerin und Songwriterin aus der Republik Moldau
 LeAnn Rimes (* 1982), US-amerikanische Country- und Pop-Sängerin